Hluboká est un toponyme qui peut désigner :

Hluboká, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Hluboká nad Vltavou, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités en  Tchéquie